Bandar Baru (Kuta Alam), een plaats in Indonesië
Bandar Baru (Bendahara), een plaats in Indonesië
Bandar Baru (Sitellu Tali Urang Jehe), een plaats in Indonesië
Bandar Baru (Sibolangit), een plaats in Indonesië
Bandar Baru (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh